Szósty zmysł – film w reżyserii M. Nighta Shyamalana
 "Szósty zmysł" – singel polskiego rapera PeZeta
 postrzeganie pozazmysłowe – potocznie nazywane "szóstym zmysłem"
 szósty zmysł – w ichtiologii, nazwa stosowana czasem dla narządu linii bocznej

Zobacz też 
 intuicja